Kenttäniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kenttäniemi (ö, lat 66,96, long 27,53), Lappland, Östra Lappland, 
 Kenttäniemi (ö, lat 66,57, long 27,74), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar